Die Football League Second Division 1956/57 war die 54. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 18. August 1956 und endete am 1. Mai 1957.

Zweitligameister wurde Leicester City und daneben stieg auch das zweitplatzierte Nottingham Forest in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1957/58 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Cardiff City und Charlton Athletic die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten der FC Bury und Port Vale, wobei Bury fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Port Vale in der Football League Third Division South anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1957/58 Third-Division-North-Meister Derby County und aus der Third Division South der Gewinner Ipswich Town die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1956-57 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1956/57
1956